

Мотронівка — село у Вільногірській міській громаді Кам'янського району Дніпропетровської області.
 Мотронівка — одна з частин Інгулецького району Кривого Рогу.
 Мотронівка — колишній населений пункт в Кіровоградській області у складі Знам'янського району.